Paradis eller Paradiset kan syfta på

 Paradis eller Paradiset – ett namn på en idealiserad plats vars existens är positiv, harmonisk och tidlös och där bara fred, välstånd och lycka finns
 Paradiset  – enligt Första Mosebok den lustgård som Gud gav åt de första människorna, Adam och Eva, se Edens trädgård
 Paradiset – det islamiska konceptet av paradiset, se Jannah
 Paradis – en chokladask, se  Aladdin (choklad)
 Paradiset DDB – svensk reklambyrå 1990-2004

Kultur

Film och tv 
 Bastarderna i Paradiset – en svensk-chilensk film från 2000
 Biljett till paradiset – en svensk film från 1962
 Bocken i paradiset – en dansk film från 1962 
 Brev till paradiset – en svensk film från 1989 
 Brott i Paradiset – en svensk film från 1959
 Flickan från Paradiset – en svensk film från 1924
 Hotell Paradisets hemlighet – en svensk film från 1931
 Höst i paradiset – en svensk film från 1995
 Korsdrag i paradiset – en amerikansk film från 1941
 Paradiset (film, 1955) – en svensk film från 1955
 Paradiset (film, 2003) – en svensk film, regi Colin Nutley
 Pensionat Paradiset – en svensk film från 1937
 Prästen i paradiset – en svensk film från 2015
 Skuggor i paradiset – en finländsk film från 1986
 Tjuvar i paradiset – en amerikansk film från 1932
 Trubbel i paradiset – en amerikansk film från 2009
 Turister i paradiset – en amerikansk film från 1945
 Tong Tana – det förlorade paradiset – en dansk-svensk dokumentärfilm från 2001
 Virus i paradiset – en fransk/svensk/isländsk TV-serie från 2003

Litteratur 
 Det förlorade paradiset – epos av John Milton
 Paradiset (roman) – en roman av Liza Marklund
 Paradiset (bok av Gustaf Janson) – en roman av Gustaf Janson
 Paradiset finns om hörnet– roman av Mario Vargas Llosa
 Vinter i paradiset – roman av Ulf Lundell

Konst 
 Paradiset (skulptur) – en skulpturgrupp av Niki de Saint Phalle och Jean Tinguely

Geografi

Finland 
 Paradiset, Jakobstad – en ö i Bottenviken i landskapet Österbotten

Sverige 
 Paradis och Vrån, tidigare småort i Varbergs kommun
 Paradiset, Partille  – ett bostadsområde i Partille
 Paradiset, Trollhättan – ett bostadsområde i Källstorp, Trollhättan
 Paradiset, Nybro – en stadsdel i Nybro
 Paradiset (badanläggning i Örnsköldsvik)
 Paradisets naturreservat – i Huddinge söder om Stockholm
 Torpet Paradiset, – en rast- och friluftsstuga i Paradisets naturreservat
 Skogsområdet Paradiset – i Göteborg
 Kvarteret Paradis –  en stadsdel i Lund, Skåne

USA 

 Paradis, Louisiana, ort